Мультановский — фамилия. Известные носители:
 Мультановский, Борис Помпеевич (1876—1938) — русский метеоролог. Академик ВАСХНИЛ.
 Мультановский, Михаил Петрович (1895—1972) — советский историк медицины, фтизиатр, доктор медицинских наук, профессор.

См. также 
 Профессор Мультановский (судно) — научно-исследовательское судно.